Ильни́цкий (, ) — украинская и польская фамилия дворянского происхождения.

Известные носители:
 Ильницкий, Александр Юльевич (1889—1947) — общественный и церковный деятель Подкарпатской Руси, священник, журналист.
 Ильницкий, Андрей Михайлович (род. 1959) — российский политик и общественный деятель.
 Ильницкий, Иван Александрович (род. 1983) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Ильницкий, Казимир Иосифович (1903—1970) — генерал-майор ВС СССР, бригадный генерал Войска Польского.
 Ильницкий, Людвиг Яковлевич (род. 1930) — советский и украинский учёный.
 Ильницкий, Станислав Алексеевич (род. 1994) — российский баскетболист.
 Ильницкий, Тарас Иванович (род. 1983) — украинский футболист.
 Ильницкий, Эдуард Михайлович (род. 1981) — украинский певец, предприниматель.
 Ильницкий, Юрий Васильевич (1924—2016) — партийный деятель Украинской ССР.

См. также 
 
 Ильницкие

Примечания